Love You Till Tuesday – singolo di David Bowie del 1967
 Love You Till Tuesday – album di David Bowie del 1984
 Love You Till Tuesday – album video di David Bowie del 1984